Garside ist der Familienname folgender Personen:

 Harry Garside (* 1997), australischer Amateurboxer
 Mark Garside (* 1989), britischer Eishockeyspieler